Дискография американской рок-группы Skillet включает в себя 11 студийных альбомов, 2 концертных альбома, 2 сборника, 3 мини-альбома, 3 видеоальбома, а также 49 синглов.

Свой дебютный одноименный альбом группа выпустила в 1996 году. Диск был в целом положительно встречен музыкальными критиками, однако не имел коммерческого успеха и не попал ни в один из американских хит-парадов. Второй студийный альбом, Hey You, I Love Your Soul, выпущенный в 1998 году, занял 25 место в американском чарте Billboard Top Contemporary Christian. Третий альбом, Invincible, был издан в феврале 2000 года. Он занял 22 позицию в хит-параде Top Heatseekers и 13 в Top Contemporary Christian. В том же году Skillet выпустили свой первый концертный альбом, Ardent Worship. Всего через год вышел четвертый альбом группы, Alien Youth, занявший 141 место в The Billboard 200. В ноябре 2003 года был издан пятый альбом группы, Collide. Третий сингл из альбома, «Savior», занял 26 место в Hot Mainstream Rock Tracks, тем самым став первой песне Skillet, попавшей в хит-парады журнала Billboard. В октябре 2006 года увидел свет шестой альбом группы, Comatose. В августе 2009 года группа выпустила свой седьмой альбом, Awake, который занял 2 место в Billboard 200, за первую неделю было продано более 68 000 экземпляров. В июне 2013, почти через четыре года после выхода Awake, был издан восьмой альбом группы, Rise.

Skillet дважды получили музыкальную награду GMA Dove Award, выиграв в номинациях «Студийная рок-композиция года» за песню «Comatose» и «Рок-композиция года» за сингл «Sick of It». Также, Skillet были дважды номинированы на премию «Грэмми».

Студийные альбомы

Сборники и концертные альбомы

Мини-альбомы

Видеоальбомы

Синглы 
{|class="wikitable plainrowheaders" style="text-align:center;" border="1"
!rowspan="2" width="30" style="background-color:;"| Год
!rowspan="2" width="160" style="background-color:;"|Сингл
!colspan="5" style="background-color:;"| Позиция в чарте
!rowspan="2" width="190" style="background-color:;"|Сертификация
!rowspan="2" width="150" style="background-color:;"| Альбом
|-
!style="width:3em;font-size:75%;background:#Fbf7b1;"|США
!style="width:3em;font-size:75%;background:#Fbf7b1;"|Christ.
!style="width:3em;font-size:75%;background:#Fbf7b1;"|Main.
!style="width:3em;font-size:75%;background:#Fbf7b1;"|Rock
!style="width:3em;font-size:75%;background:#Fbf7b1;"|Япония
|-
|rowspan="4"| 1996
| «I Can»
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|
|rowspan="4"| Skillet
|-
| «Gasoline»
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|
|-
| «Saturn»
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|
|-
| «My Beautiful Robe»
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|
|-
|rowspan="6"| 1998
| «Hey You, I Love Your Soul»
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|
|rowspan="6"| Hey You, I Love Your Soul
|-
| «Locked in a Cage»
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|
|-
| «More Faithful»
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|
|-
| «Suspended in You»
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|
|-
| «Take»
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|
|-
| «Whirlwind»
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|
|-
|rowspan="9"| 2000
| «Best Kept Secret»
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|
|rowspan="7"| Invincible
|-
| «Invincible»
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|
|-
| «You’re Powerful»
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|
|-
| «Come On to the Future»
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|
|-
| «Rest»
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|
|-
| «The One»
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|
|-
| «You Take My Rights Away»
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|
|-
| «Shout to the Lord»
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|
|rowspan="2"| Ardent Worship
|-
| «Your Name Is Holy»
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|
|-
| rowspan="3" | 2001
| «Alien Youth»
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|
| rowspan="7" | Alien Youth
|-
| «You Are My Hope»
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|
|-
| «Kill Me, Heal Me»
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|
|-
| rowspan="3" | 2002
| «One Real Thing»
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|
|-
| «The Thirst Is Taking Over»
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|
|-
| «Earth Invasion»
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|
|-
|2003
|«Will You Be There»
|
|
|
|
|
|
|-
|rowspan="4"| 2004
| «Forsaken»
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|
|rowspan="7"| Collide|-
| «My Obsession»
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|
|-
| «Savior»
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"| 26
|align="center"|
|align="center"|
|
|-
| «Open Wounds»
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|
|-
|rowspan="3"| 2005
| «Under My Skin»
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|
|-
| «Collide»
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|
|-
| «A Little More»
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|
|-
|rowspan="3"| 2006
| «Rebirthing»
|align="center"|
|align="center"| 9
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|
|rowspan="8"| Comatose|-
| «Whispers in the Dark»
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"| 34
|align="center"|
|align="center"|
|
|-
| «The Older I Get»
|align="center"|
|align="center"| 14
|align="center"| 27
|align="center"|
|align="center"|
|
|-
|rowspan="2"| 2007
| «The Last Night»
|align="center"|
|align="center"| 16
|align="center"| 38
|align="center"|
|align="center"|
|
|-
| «Comatose»
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|
|-
|rowspan="2"| 2008
| «Live Free or Let Me Die»
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|
|-
| «Those Nights»
|align="center"|
|align="center"| 22
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|
|-
|rowspan="3"| 2009
| «Better than Drugs»
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|
|-
| «Hero»
|align="center"|
|align="center"| 29
|align="center"| 15
|align="center"| 35
|align="center"| 77
| США: Золотой
|rowspan="7"| Awake|-
| «Monster»
|align="center"| 101
|align="center"|
|align="center"| 4
|align="center"| 20
|align="center"| 98
| США: Платиновый
|-
|rowspan="2"| 2010
| «Awake and Alive»
|align="center"| 100
|align="center"| 30
|align="center"| 2
|align="center"| 13
|align="center"|
|США: Золотой
|-
| «Forgiven»
|align="center"|
|align="center"| 23
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|
|-
|rowspan="3"| 2011
| «Lucy»
|align="center"|
|align="center"| 49
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|
|-
| «It’s Not Me, It’s You»
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"| 11
|align="center"| 23
|align="center"|
|
|-
| «One Day Too Late»
|align="center"|
|align="center"| 28
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|
|-
|rowspan="4"| 2013
| «Sick Of It»
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"| 23
|align="center"| 22
|align="center"|
|
|rowspan="4"| Rise|-
| «American Noise»
|align="center"|
|align="center"| 38
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|
|-
| «Rise»
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"| 31
|align="center"|
|
|-
| align="center" |«Not Gonna Die»
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"| 28
|align="center"|
|
|
|-
| rowspan="2" | 2016
| «Feel Invincible»
|
|
|
|
|
|
| rowspan="4" | Unleashed|-
| «Stars»
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan="3" | 2017
| «Back From The Dead»
|
|
|
|
|
|
|-
| «The Resistance»
|
|
|
|
|
|
|-
| «Breaking Free»
|
|
|
|
|
|
| rowspan="2" | Unleashed Beyond|-
| 2018
| «Brave»
|
|
|
|
|
|
|-
| 2019
| «Legendary»
| 
|
|
|
|
|
| rowspan="2" | Victorious|-
|2020
|«Save Me»
|
|
|
|
|
|
|-
| 2021
| «Surviving The Game»
|
|
|
|
|
|
| Dominion|}

 Видеоклипы 

 Другие релизы 

При предварительном заказе альбома Alien Youth'', к нему прилагался CD-диск, содержащий три трека: «Heaven In My Veins», «Explanation Of Alien Youth» и «Always The Same».

Участие в компиляциях 

Следующий список составлен на основе данных сайта Allmusic.

Саундтреки 

Следующий список составлен на основе данных сайта Internet Movie Database.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы 
 Официальный канал на YouTube

Skillet